La primera Campanya d'Itàlia (1796-1797) de Napoleó Bonaparte (1796-1797).
 La segona Campanya d'Itàlia (1799-1800) de Napoleó Bonaparte, durant les Guerres de la Revolució Francesa (1799-1800).
 Sota el Segon Imperi, Napoleó III dirigí l'exèrcit francès a una nova Campanya d'Itàlia (1859) al costat dels piemontesos i contra l'Imperi Austrohongarès (1859).
 La Campanya d'Itàlia (Segona Guerra Mundial) dels anys 1943-1945, durant la Segona Guerra Mundial, que amb el desembarcament dels Aliats a Sicília va suposar l'alliberament d'Itàlia.

Vegeu també 
 Guerres d'Itàlia